UNIC – centrum informacyjne ONZ, ang. United Nations Information Centre
 UNIC – Międzynarodowa Unia Kina (ang. The International Union of Cinemas)
  – francuski producent samochodów, m.in. półgąsiennicowych do 1938 roku

Przypisy